Нижнеозёрное — село в Усть-Пристанском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населённый пункт Нижнеозернинского сельсовета.

География 
Расположено на берегах реки Озёрной, вблизи места впадения её в реку Исток. Абсолютная высота — 147 метров над уровнем моря.

История 
Основано в 1770 году. В 1926 году в селе Нижне-Озёрном имелось 779 хозяйств и проживало 5060 человек (2426 мужчин и 2634 женщины). В национальном составе населения того периода преобладали русские. Действовали школа I ступени и лавка общества потребителей. В административном отношении являлось центром Нижне-Озернинского сельсовета Пристанского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 %.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Пристанского района